Alfonso V d'Aragona (Alfonso di Trastámara, detto il Magnanimo, 1396-1458) – principe spagnolo della casa reale di Castiglia, che divenne re Alfonso V di Aragona, Alfonso III di Valencia, Alfonso II di Sardegna, Alfonso I di Maiorca e di Sicilia, re titolare di Corsica, di Gerusalemme e d'Ungheria, conte Alfonso IV di Barcellona e delle contee catalane (Rossiglione e Cerdagna) dal 1416 al 1458, duca titolare di Atene e Neopatria e re Alfonso I di Napoli dal 1442 al 1458
Alfonso V di León (Alfonso Bermúdez, detto el Noble, 996-1028) – re di León dal 999 al 1028
Alfonso V del Portogallo (Alfonso V d'Aviz detto l'Africano, 1432-1481) – re del Portogallo e dell'Algarve
Alfonso V di Ribagorza (Alfonso d'Aragona e d'Eiximenis, detto il Giovane, dopo il 1358-1425) – conte di Dénia, conte di Ribagorza, duca di Gandía e Barone di Arenós dal 1412 alla sua morte